Az Amerikai Egyesült Államokban öt Houston megye található.

 Houston megye (Alabama)
 Houston megye (Georgia)
 Houston megye (Minnesota)
 Houston megye (Tennessee)
 Houston megye (Texas)